Confusão mental — estado psicológico
Confusão (direito) — forma de extinção de obrigação
Confusão (álbum) — da banda portuguesa Censurados